Стадухино — название нескольких населённых пунктов:
 Стадухино — деревня в Артинском районе Свердловской области.
 Стадухино — посёлок в Билибинском районе Чукотского автономного округа.